Giovanni Gaddi – personaggio biblico
 Giovanni Gaddi – pittore italiano
 Giovanni Gaddi – letterato italiano